Everything You Want, een album van de Nederlandse band Kane
 Everything You Want (album van Vertical Horizon), van de Amerikaanse band Vertical Horizon
 Everything You Want (single van Vertical Horizon), van het bovengenoemde gelijknamige album
 Everything You Want (film), een film uit 2005